Урсин () — латинское имя, позднее ставшее фамилией:

 Урсин (антипапа) (; ? — после 384) — римский антипапа в 366—367 годах.
 Урсин, монах (~ конец IV век - середина V век) — христианский монах, писатель.
 Урсин Буржский (; III—IV век) — святой Римско-Католической церкви, первый епископ епархии Буржа.

 Урсин, Захария (, ; 1534—1583) — немецкий реформатор.
 Урсын-Немцевич, Юлиан (; 1757—1841) — польский писатель, историк и общественный деятель.

См. также 
 Урсини